Alice Dreossi (1882-1967) – pittrice, acquafortista e litografa italiana
Biagio Dreossi (1931-2004) – calciatore italiano
Bruno Dreossi (1964) – ex canoista italiano
Giulio Dreossi (1846-1918) – imprenditore italiano
Pierre Dréossi (1959) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore francese